NS 1200 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1881, latere serie NS 1200
NS 1200 (elektrische locomotief), Nederlandse elektrische locomotief uit 1951, serie NS 1200